Andrew Miller peut faire référence à :

 Andrew Miller (1949-), homme politique britannique, membre du Parlement ;
 Andrew Miller (1960-), romancier britannique ;
  (1963-), joueur anglais de cricket ;
 Andrew Miller (1969-), acteur canadien de cinéma ;
 Andrew Miller (1972-), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Andrew D. Miller (1974-), écrivain et journaliste britannique, auteur de roman policier ;
 Andrew Miller (1985-), joueur américain de baseball ;
 Andrew Miller (1995-), traileur américain ;
 Andrew Miller (1988-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Andrew Miller (1968-), coureur cycliste américain ;
 Andrew Miller, scénariste américain.